Склад збірної Іспанії на чемпіонаті світу 1990 

Докладніше...Іспанія
Іспанія 1990